|-
| 157201 - ||  || 4 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157202 - ||  || 6 septembrie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 157203 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157204 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157205 - ||  || 7 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157206 - ||  || 7 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157207 - ||  || 7 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157208 - ||  || 7 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157209 - ||  || 7 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157210 - ||  || 6 septembrie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 157211 - ||  || 6 septembrie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 157212 - ||  || 6 septembrie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 157213 - ||  || 6 septembrie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 157214 - ||  || 6 septembrie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 157215 - ||  || 6 septembrie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 157216 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157217 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157218 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157219 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157220 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157221 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157222 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157223 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157224 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157225 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157226 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157227 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157228 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157229 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157230 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157231 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157232 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157233 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157234 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157235 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157236 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157237 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157238 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157239 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157240 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157241 - ||  || 8 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157242 - ||  || 8 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157243 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157244 - ||  || 9 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157245 - ||  || 7 septembrie 2004 ||  || 
|-
| 157246 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157247 - ||  || 7 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157248 - ||  || 7 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157249 - ||  || 7 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157250 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157251 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157252 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157253 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157254 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157255 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157256 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157257 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157258 Leach ||  || 12 septembrie 2004 ||  || 
|-
| 157259 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157260 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157261 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157262 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157263 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157264 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157265 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157266 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157267 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157268 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157269 - ||  || 11 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157270 - ||  || 11 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157271 - ||  || 13 septembrie 2004 ||  || , 
|-
| 157272 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157273 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157274 - ||  || 9 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157275 - ||  || 9 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157276 - ||  || 9 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157277 - ||  || 9 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157278 - ||  || 9 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157279 - ||  || 9 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157280 - ||  || 9 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157281 - ||  || 6 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157282 - ||  || 10 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157283 - ||  || 15 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157284 - ||  || 15 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157285 - ||  || 15 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157286 - ||  || 15 septembrie 2004 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 157287 - ||  || 10 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157288 - ||  || 10 septembrie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 157289 - ||  || 12 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157290 - ||  || 12 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157291 - ||  || 13 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157292 - ||  || 15 septembrie 2004 ||  || 
|-
| 157293 - ||  || 13 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157294 - ||  || 13 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157295 - ||  || 13 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157296 - ||  || 15 septembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157297 - ||  || 15 septembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157298 - ||  || 15 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157299 - ||  || 17 septembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157300 - ||  || 17 septembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-